Donne innamorate (Women in Love) – romanzo di David Herbert Lawrence del 1920
 Women in Love – film per la televisione del 1958 diretto da Julian Amyes e Joan Kemp-Welch
 Donne in amore (Women in Love) – film di Ken Russell del 1969
 Women in Love – miniserie televisiva del 2011